Walsdorf peut désigner :
 Walsdorf, une commune allemande de Bavière ;
 Walsdorf, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Walsdorf, un village luxembourgeois du district de Diekirch.